Топоним:

 Никольский (остров, Ладожское озеро)
 Никольский (остров, Онежское озеро) — в составе Ивановских островов.